Huaqiao heißt:

 die chinesische Bezeichnung für Auslandschinesen (华侨), siehe Auslandschinesen;
 die Großgemeinde Huaqiao (花桥镇) im Stadtbezirk Guang'an der Stadt Guang'an in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Huaqiao (Guang'an);
 das Dorf Huaqiao (花桥村) der Großgemeinde Mingyue im Kreis Pengxi in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Huaqiao (Mingyue);
 das Dorf Huaqiao (花桥村) der Gemeinde Shaoshan in der Stadt Shaoshan in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Huaqiao (Shaoshan).